Cuza Vodă (Călărași) ;
 Cuza Vodă (Constanța) ;
 Cuza Vodă (Galați) ;